Motschulskyia är ett släkte av insekter. Motschulskyia ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dvärgstritar
Motschulskyia